Az éléskamarások a Mekk Elek, az ezermester című bábfilmsorozat tizenkettedik része. Az egerek macskafogó szerkezetet szeretnének, ezért megbízzák Mekk mestert az építéssel, aki Kandúr szomszédját hívja segítségül. Ebben a részben a kovácsmestersége is véget ér.

Cselekmény 
Az egerek fordulnak a megbízások elmaradásán sopánkodó ezermesterhez. Kovács mesterségbeli tudása miatt kérik, hogy készítsen nekik egy cicafogót. Fizetségként egy nagy halom sót ígérnek cserébe. A mester azonnal elküldi őket hozzák a fizetséget és mire visszaérnek kész is a szerkezet. Kandúr szomszédját kéri meg a méretvétel miatt. Megegyeznek, hogy olyan vasketrecet készít, aminek van bejárata de a másik végén kijárata is, hogy a csapdába esett cicák ki tudjanak szabadulni. A szerkezet gyorsan elkészül és a megbeszéltek szerint működik. A hatásosabb bemutató miatt Mekk Elek megkéri a Kandúrt, hogy menjen be a ketrecbe, hiszen őt ott látva az egerek biztos fizetni fognak. Mikor az egerek megérkeznek nagyon örülnek a csapdába ejtett cicának, úgy döntenek, hogy hazahúzzák és megmutatják a többieknek is ezt a mesés szerkezetet. Kandúr azonban kiugrik a hátsó kijáraton és a remegő egerek azonnal rájönnek, hogy a mester a cicák cinkosa lett. A macska azonban nem éhes, hiszen nem olyan rég evett, ezért egérutat ad a megrettent és futva menekülő egereknek. Mindeközben Mekk Elek elégedetten nyalogatja a sót és azt mondja remekelt és a kovácsmesterség végre nem hozott szégyent a fejére. A háza tetejére, azonban lopva felmásznak az átvert egerek és elrágják a kovácsmesterséget hirdető cégért tartó zsinórt, így az a fejére esik nagyot koppanva. Ezután már csak egy mestersége marad, amiben még kipróbálhatja magát.

Alkotók 
 Rendezte: Imre István
 Írta: Romhányi József
 Dramaturg: Bálint Ágnes
 Zenéjét szerezte: Ránki György
 Operatőr: Kiss Lajos
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Hangasszisztens: Zsebényi Béla
 Vágó: Czipauer János
 Figura- és díszlettervező: Koós Iván
 Munkatársak: Benedek László, Lambing Antal, Mazács Miklós, Móritz Róbert, Pölöskei Gyula, Pintér Pálné, Sánta Béla, Szabó László
 Felvételvezető: Dreilinger Zsuzsa
 Gyártásvezető: Magyar Levente
 Produkciós vezető: Gyöpös Sándor, Komlós Jánosné

A Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdió készítette.

Szereplők 
 Mekk Elek: Balázs Péter
 Flórián papagáj: Szuhay Balázs
 Vörös macska: Bodrogi Gyula
 Egerek: Faragó Sári, Gombos Katalin

Rövid dal 
 Cseng az üllő – Előadja: Balázs Péter
 Cini-cin – Előadja: Faragó Sári, Gombos Katalin

Jegyzetek

Források

További információk 
 
 
 
 

Mekk Elek, az ezermester